Gustave Guérin peut désigner :

Personnalités
 Gustave Guérin (1873-1951), homme politique français ;
 Étienne Charles-Gustave Guérin (1814-1881), architecte départementale et diocésain. Presque toujours nommé "Gustave Guérin" dans les documents traitant d'architecture.